Waters může znamenat:

 Billy Waters (asi 1778–1823) – londýnský černý žebrák a bavič
 Eric Fletcher Waters (1914–1944) – britský učitel a voják
 Ethel Watersová (1896–1977) – americká bluesová a gospelová zpěvačka
 Harry Waters (* 1976) – britský hudebník
 Katarina Waters (* 1980) – německo-anglická wrestlerka a manažerka
 Lindsay Leeová-Watersová (* 1977) – americká profesionální tenistka
 Muddy Waters (1915–1983) – americký bluesový hudebník
 Sarah Waters (* 1966) – britská spisovatelka
 Stanley Waters (1920–1991) – kanadský senátor
 Roger Waters (* 1943) – anglický hudebník, člen Pink Floyd

Externí odkazy